Diese Liste enthält alle bekannten Spiele der Fußballnationalmannschaft von St. Kitts und Nevis. Von der FIFA berücksichtige Spiele sind nummeriert.

Länderspiele

Vor dem Beitritt zur FIFA

1993 bis 2000

2000 bis 2009

2010 bis 2019

2020 bis 2029

Länderspielbilanzen

Weblinks 
Saint Kitts and Nevis - List of International Matches until October 2012 on RSSSF.com
Liste der Länderspiele, die von der FIFA berücksichtigt werden

Einzelnachweise 

St. Kitts und Nevis
!Landerspiele